Pierrecourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

Pierrecourt (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
Pierrecourt (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime